Holbein (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri 
 Hans Holbein el Jove (Augsburg, 1497? - Londres, 1543), artista alemany; un dels mestres del retrat en el renaixement i dissenyador de xilografies, vitralls i orfebreria
 Hans Holbein el Vell (Augsburg, 1465 - Issenheim, 1524), pintor alemany 
 Ambrosius Holbein, (Augsburg, 1494 - Basilea, 1519), pintor alemany, germà i fill dels anteriors.